Bosznia-Hercegovina
Miljevac falu Nevesinje községben, Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Miljevac falu Szluin községben, Károlyváros megyében